Rhade steht für:

Geografie:
 Rhade, Gemeinde im Landkreis Rotenburg/Wümme, Niedersachsen
 Rhade (Dorsten), Ortsteil der Stadt Dorsten im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Rhade (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Weiteres:
 Rhade (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Haus Rhade, ein Herrenhaus in der Stadt Kierspe im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berg-Cham, den auch als Rhade bezeichneten Stamm der Ê-đê aus der Volksgruppe der in Vietnam lebenden Cham

Siehe auch:
 Rade
 Rahde
 Raade